Se conoce con el nombre de Batalla de Rivas a cuatro batallas que se sucedieron durante la Guerra Nacional de Nicaragua, y la  Campaña Nacional de Costa Rica en la ciudad de Rivas, Nicaragua entre 1855 y 1857.

 Batalla de Rivas del 29 de junio de 1855.
 Batalla de Rivas del 11 de abril de 1856.
 Batalla de Rivas del 3 de marzo de 1857.
 Batalla de Rivas del 11 de abril de 1857.